Martinellisia är ett släkte av svampar. Martinellisia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Martinellisia